(642) Клара () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу S. Он был открыт 8 сентября 1907 года немецким астрономом Максом Вольфом в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь домоправительницы Макса Вольфа.

Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,170.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды, названные в честь людей